Mania do Brasil é um álbum ao vivo do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2014 pela Sony Music. Foi gravado no dia 24 de janeiro de 2014 no Espaço das Américas, em São Paulo. Tem as participações especiais de Mumuzinho, Sorriso Maroto, Só Pra Contrariar e MC Guimê.

Faixas do CD

Faixas do DVD 

 A Batucada
 Mania Do Brasil
 Deu A Louca
 Pente E Rala
 De Corpo E Alma
 Melhor Amigo
 Na Balada
 Surpresa De Amor
 A Paz Que Faltava
 Câmera Escondida
 Te Venero
 Bate Na Madeira
 Mania De Beijar
 Que Situação / Sem Abuso / Coração Radiante)
 Aquele Beijo
 Surreal
 Amar E Sofrer
 Coincidência
 Amando Você
 Marcas De Amor
 Complicado Demais
 Dia D
 Tá Louco Héin
 Acelerado
 Amigos
 É Você

Álbuns ao vivo de 2014
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil